Caritas – organizacja charytatywna o zasięgu międzynarodowym, związana z Kościołem katolickim
 Caritas – łaciński termin na jedną z trzech cnót w teologii